Kohlensäurewerk oder Kohlensäurewerke steht für

 Harburger Kohlensäurewerk Dr. Steinike & Co.
 Kohlensäurewerk Hannover von 1902, auch Hannoversches Kohlensäurewerk, siehe Carbo Kohlensäurewerk Hannover
 die Unternehmensgruppe Carbo Kohlensäurewerke
 Kohlensäurewerk Hölle, 1903 in Bayern gegründet
 Kohlensäurewerk (Starzach), Wohnplatz der Gemeinde Starzach, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg